Holt é o nome de dois condados nos Estados Unidos:

 Condado de Holt (Missouri)
 Condado de Holt (Nebraska)

Desambiguações de topônimos